Le mot arrêt peut se référer à  :
 Arrêt de bus
 Arrêt de tram
 L'arrêt en sports de combat de percussion (Ex.: boxe, karaté, kick-boxing)
 L'arrêt d'un système en informatique
 En droit, voir Arrêt (droit)
 En droit militaire, les arrêts sont une sanction disciplinaire
 Chien d'arrêt
 Maison d'arrêt, un lieu carcéral
 En automatisme, Arrêt d'urgence (Automatisme)
En équitation, l'arrêt est la station immobile du cheval
 Panneau arrêt

Hydronyme 
 Arrêt, un affluent de l'Arros ;
 Arrêt-Darré, un affluent de l'Arros.

Articles connexes